Прибой (значения) — многозначное слово.

Прибой — разрушение волн у берега.

Предприятия 
 Прибой — радиозавод в Новороссийске.
 Прибой — завод в Санкт-Петербурге.
 Прибой — приборостроительный завод в Таганроге.
 Прибой — завод по производству кваса в Староминской.
 Прибой — автомобильная фабрика в Сербии ().
 Прибой — книжное издательство в Ленинграде.

Населённые пункты 
 Прибой — город в Сербии.
 Прибой — община в Сербии.
 Прибой — посёлок в Кабанском районе Бурятии.
 Прибой — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Прибой — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Прибой — село в Безенчукском районе Самарской области.

Техника 
 «Прибой» — советский лодочный мотор.
 Прибой (в ткачестве) — продвижение уточной нити вдоль основы к опушке (краю) ткани.

Объекты 
 Прибой — кинотеатр в Санкт-Петербурге.

Литература 
 «Прибой» — серия комиксов.

См. также 
 Новиков-Прибой, Алексей Силыч (1877—1944) — русский писатель.

Другое 
 Операция «Прибой» (март 1949 года) — секретная операция властей СССР по массовой депортации в Сибирь жителей Литвы, Латвии и Эстонии.